Barry megye (Michigan) 
 Barry megye (Missouri)